Stadt Gottes steht für:

 eine Jenseitsvorstellung aus dem Neuen Testament, siehe Neues Jerusalem 
 Stadt Gottes (Zeitschrift), Zeitschrift der Steyler Missionare

Siehe auch:
 City of God
 Cidade de Deus